Český politik Václav Klaus byl předsedou dvou vlád:

 První vláda Václava Klause – koaliční vláda ODS, KDS, KDU-ČSL a ODA (2. červenec 1992 – 4. červenec 1996)
 Druhá vláda Václava Klause – koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a ODA (4. červenec 1996 – 2. leden 1998, od 30. listopadu 1997 vládla v demisi)